Carlo Stelluti – sindacalista e politico italiano
 Christian Stelluti – attore e ballerino italiano
 Enrico Stelluti Scala – politico e poeta italiano
 Francesco Stelluti – naturalista e letterato italiano